Aleksandr Aleksandrovitch Mikoulovitch - en russe :  - (né le  à Tcheliabinsk) est un hockeyeur international russe.

Biographie 
Formé au Traktor Tcheliabinsk, Mikoulovitch rejoint les IceDogs de Niagara en 2013.

Statistiques

En club 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|-
| 2013-2014 || IceDogs de Niagara || LHO || 57 || 7 || 7 || 14 || 57 || 7 || 0 || 2 || 2 || 6
|-
| 2014-2015 || IceDogs de Niagara || LHO || 58 || 4 || 9 || 13 || 80 || 5 || 1 || 2 || 3 || 4
|-
| 2015-2016 || IceDogs de Niagara || LHO || 55 || 0 || 7 || 7 || 35 || 17 || 2 || 4 || 6 || 20

Au niveau international 

|-
|2013|| align="left"| Défi mondial des moins de 17 ans de hockey ||6||1||1||2||26|| || align="left"| 
|-
|2014|| align="left"| Championnat du monde moins de 18 ans ||5||0||0||0|| 4||-2|| align="left"| 
|-
|2016|| align="left"| Championnat du monde junior ||7 || 0 || 1 || 1 || 0 || +2 || align="left"|

Références 

Naissance en juillet 1996
Défenseur de hockey sur glace
Joueur russe de hockey sur glace
Joueur des IceDogs de Niagara
Choix de premier tour au repêchage d'entrée dans la KHL
Choix de repêchage du Traktor Tcheliabinsk